Søn kan henvise til:

 Søn – forælders afkom af hankøn
 Søn (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2001 af Jeppe Rønde
 Søn (film) – dansk kortfilm fra 2014 af Kristoffer Kiørboe